Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Sabine Appelmans che ha battuto in finale Chanda Rubin 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 Gigi Fernández (secondo turno)
 Julie Halard (semifinali)
 Sabine Appelmans (campionessa)
 Amy Frazier (secondo turno)

 Assente
 Marianne Werdel (secondo turno)
 Barbara Rittner (primo turno)
 Debbie Graham (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1991